Bellefonte (Alabama)
 Bellefonte (Arkansas)
 Bellefonte (Delaware)
 Bellefonte (Kentucky)
 Bellefonte (Pennsylvania)